Super Aguri SA07 - болид Формулы-1, построенный командой Super Aguri F1 для участия в чемпионате мира сезона  года.

История 
Шасси представляло собой модернизированное командой Super Aguri F1 шасси RA106 команды Honda.

Результаты выступлений в Формуле-1

Примечания

Ссылки 

Шасси Super Aguri Формулы-1